Zelfmoord, suïcide
Suicide (band), een Amerikaanse band ontstaan in de jaren zeventig
Suicide (album), het eerste album van deze band
Suicide (breakdance), een dansbeweging in het breakdancen